Trem est un toponyme qui peut désigner :
 Trem, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Khtrino et dans l'oblast de Choumen ;
 le mont Trem, une montagne du sud-est de la Serbie, point culminant de la Suva planina.